Igor Negrescu – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Ion Negrescu – politico rumeno
 Victor Negrescu – politico rumeno